Birkenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Birkenklinge (Blinde Rot), linkes Bachtal zur Blinden Rot gegenüber der Öl- und Sägmühle, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Birkenklinge (Neckar), rechtes Bachtal zum Neckar in der Stadtteilgemarkung Diedesheim von Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis

Siehe auch:
 Birkenbach
 Birkengraben